

Presentación previa 
No hay campeón defensor ya que se trata de la primera edición del torneo.

El alemán Jan-Lennard Struff ganó el título, derrotando al húngaro Márton Fucsovics en la final, 6–2, 7–65.

Cabezas de serie 

 Jan-Lennard Struff (CAMPEÓN)
 Dustin Brown (Primera ronda)
 Michael Russell (Segunda ronda)
 Andrey Kuznetsov (Cuartos de final)

  Andreas Haider-Maurer (Segunda ronda) 
  Julian Reister (Baja)
  Blaž Kavčič (Cuartos de final)
  Frank Dancevic (Primera ronda)
  Marsel İlhan (Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Neckarcup 2014